Мухаммад Шабан (; 11 января 1998) — угандийский футболист, нападающий клуба «Вайперс» и сборной Уганды.

Клубная карьера 
Мухаммад начал карьеру в клубе «Ондупарака», в составе которого в 2016 году стал лучшим футболистом Уганды. В 2017 перешёл в «Кампала Сити Коунсил», с которым подписал трёхлетний контракт. Спустя месяц нападающий отметился первым забитым мячом.

7 марта 2018 провёл первую игру в Лиге чемпионов КАФ против эфиопского клуба «Сент-Джордж». 17 марта, в ответной игре с эфиопской командой, отметился первым забитым мячом.

Летом 2018 после неудачных переговоров с «Орландо Пайретс», перешёл в марокканский клуб «Раджа». 11 ноября 2018 Шабан провёл первую игру в новом клубе. 31 июля 2019 года покинул клуб.

Карьера в сборной 
8 ноября 2016 года дебютировал в составе сборной Уганды в товарищеском матче со сборной Замбии.

4 января 2017 года Мухаммад был включён в окончательную заявку для участия в Кубке африканских наций 2017. На турнире в Габоне Шабан принял участие в двух матчах своей сборной, которая вылетела после группового этапа.

Достижения 
  «Кампала Сити Коунсил»
 Чемпион Уганды (1): 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уганды
Игроки сборной Уганды по футболу
Игроки ФК «Ондупарака»
Игроки ФК «Кампала Сити Коунсил»
Игроки ФК «Раджа»
Игроки ФК «Вайперс»